Melanson est une famille acadienne probablement originaire d'Écosse. On retrouve aussi les formes Melancon, Melenson, Maloncon, Meloncon, Malanson, et Malonson.

Nom de famille 

 Arthur Melanson (1879-1941), prêtre canadien, premier archevêque de Moncton.
 Charles Melanson (né en 1643, mort avant 1700), laboureur et colon acadien d'origine anglaise, fondateur de l'Établissement Melanson.
 Dean Melanson (né en 1973), joueur de hockey canadien.
 Isaïe Melanson (1883-1964), homme politique canadien.
 Laurier Melanson (1931 - ), écrivain canadien.
 Mathieu Melanson (né en 1985), joueur de hockey canadien.
 Nathalie Melanson, (1842-1923), mystique canadienne.
 Olivier-Maximin Melanson (1854-1926), homme d'affaires et homme politique.
 Philéas Philippe Melanson, homme politique canadien;
 Philippe H. Melanson (1944-2006), éducateur américain.
 Pierre Melanson, tailleur et fondateur de Grand-Pré.
 Roland Melanson (né en 1960), joueur de hockey canadien.
 Siméon Melanson, homme politique canadien.

Lieux 
 Établissement Melanson, site historique national du Canada situé en Nouvelle-Écosse, près de l'Habitation de Port-Royal. Fondé par Charles Melanson au .
 Melanson, village de Nouvelle-Écosse, au Canada.
 Village Melanson (Melanson Settlement), hameau du Grand-Brûlis-du-Lac, au Nouveau-Brunswick.
 Val-Melanson, hameau de Saint-Arthur, au Nouveau-Brunswick.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme